Подшипник:

 Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию.

Спорт 
 «Подшипник» — советский и российский футбольный клуб из Москвы.
 «Подшипник» — советский и российский клуб по хоккею на траве из Самары.
 «Подшипник» — советский и украинский волейбольный клуб из Луцка.

См. также 
 ГПЗ
 Шарикоподшипниковская улица